

Campo Novo est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Campo Novo do Parecis est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Campo Novo de Rondônia est une municipalité de l'État du Rondônia

Voir aussi

 ;
 Campo Novo est une librairie située au centre-ville de Besançon.

Homonymie de toponyme